Castagneto puede referirse a:
 Carlos Castagneto, político, contador y exfutbolista argentino
 Castagneto Carducci, localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana
 Castagneto Po, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte
 Castagneto, pedanía de Teramo, localidad italiana de la región de Abruzos.